Чемпионат Европы по дзюдо 2002 года проходил в Мариборе (Словения) 16 — 19 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Results of the 2003 European Judo Championships (JudoInside.com)
 

2002 год в дзюдо
Спорт в Словении в 2002 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2002 года
Международные спортивные соревнования в Мариборе
Чемпионаты Европы в 2002 году
Дзюдо в Словении
Чемпионаты Европы в Словении